Il singolare del Bank Austria Tennis Trophy 1999 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour 1999.

Pete Sampras era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Greg Rusedski ha battuto in finale Nicolas Kiefer per 6–7 (5–7), 2–6, 6–3, 7–5, 6–4.

Teste di serie 

  Evgenij Kafel'nikov (quarti di finale)
  Todd Martin (primo turno)
  Gustavo Kuerten (primo turno)
  Tim Henman (primo turno)

 Greg Rusedski (campione) 
 Richard Krajicek (semifinali) 
 Nicolas Kiefer (finale) 
 Nicolás Lapentti (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

Bank Austria Tennis Trophy 1999
ATP Tour 1999